Z.T.S. Echostar Studio (również Echostar Studio oraz Echostar) – polski operator telekomunikacyjny, oferujący swoje usługi głównie w Poznaniu, Biedrusku, Mosinie, Rokietnicy i Swarzędzu. Jest dostawcą usług telewizji cyfrowej, telefonii, szerokopasmowego Internetu oraz monitoringu.

Nie jest członkiem Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej.

Przypisy

Bibliografia 
 Poznań Z.T.S. Echostar Studio
 strona oficjalna

Uwaga 
Poducent dekoderów to firma EchoStar.

Telewizja cyfrowa
Polskie przedsiębiorstwa telekomunikacyjne
Polskie przedsiębiorstwa mediowe